Kałduny bezeichnet Dörfer in Polen:
 Kałduny (Bełchatów), Dorf der Landgemeinde Bełchatów in der Woiwodschaft Łódź
 Kałduny (Iława) (dt. Groß Schönforst), Dorf der Landgemeinde Iława in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Niekazanice-Kałduny (Kaldaun)